Jens Vahl kan syfta på bland andra:

* Jens Vahl (1796–1854), dansk botaniker och biblioteksman
 Jens Vahl (1828–1898), dansk präst